Zanie peut désigner :

Toponymie 
en Pologne :
 Zanie, village du powiat d'Ełk, dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Zanie, village du powiat de Bielsk Podlaski, dans la voïvodie de Podlachie
 Zanie, village du powiat de Biłgoraj, dans la voïvodie de Lublin